Райо́н Брно-го́род () — один из 7 районов Южноморавского края Чешской Республики. Административный центр и единственный муниципалитет района — город Брно. Площадь — 230,22 км², население составляет  человека.

География 
Расположен в центре края. Со всех сторон окружён территорией района Брно-пригород.

Население 

Средняя плотность — 1 656,72 чел./км²; 100 % населения живёт в городе.

Примечания 

Районы Южноморавского края
Районы городов Чехии